Пыре́й ползу́чий () — многолетнее травянистое растение; самый известный вид рода  семейства . Одновременно одно из лучших кормовых растений и трудно искореняемый сорняк для культурных растений.

Ботаническое описание 

Корневища длинные, ползучие горизонтальные, шнуровидные, залегают на глубине от 5 до 15 см.

Высота стебля от 40 до 150 см.

Листья голые плоские линейные, 15—40 см длиной, шириной 3—10 мм у основания растения и 2—8,5 мм выше по стеблю.

Цветки (от трёх до восьми) собраны в колоски длиной 1—2 см, шириной 5—7 мм и толщиной 3 мм. Колоски собраны в редкий колос длиной от 7 до 30 см. Колоски сидят по одному и обращены к оси колоса своей широкой стороной. Колосковых чешуй две, остроконечные. Нижняя цветковая чешуя голая. Колосковые и нижняя цветковая чешуя постепенно суживаются к верхушке и переходят в ость. Цветёт в июне — июле.

Формула цветка:.

Распространение и экология 
Происходит из Европы, Северной Африки и Азии. В России растёт повсеместно.

Натурализован по всему миру, во многих местах считается злостным сорняком. Для уничтожения в условиях огорода применяют перекапывание почвы с удалением корневищ вручную, мульчирование. Вне почвы корневища пырея быстро высыхают и гибнут.

Растёт на равнинах и в горах (преимущественно в среднем и верхнем горном поясе), обычно на довольно богатых, иногда солончаковых почвах разной степени увлажнения. Встречается на заливных лугах в сообществе с другими злаками, как сорняк на пашнях. На пойменных лугах и залежах иногда преобладает в травостое.

Многолетний, весьма зимостойкий и холодостойкий злак, выдерживающий заморозки до —5 °С. Требователен к влажности почвы, устойчив к временному переувлажнению и затоплению почвы (до 20 дней). В то же время засухоустойчив — хорошо выдерживает сезонные засухи в более северных районах и недостаток влаги в районах недостаточного увлажнения на юге. Менее засухоустойчив, чем . Выносит некоторое засоление почвы, но в меньшей степени, чем  и . Отличается большой пластичностью в требованиях к условиям обитания. Удаётся на разных типах дерново-подзолистых, чернозёмных и заплывающих почвах.

Размножается семенами и вегетативно — отрезками корневищ, которые особенно интенсивно размножаются при обработке почвы дисковыми боронами. Семена часто бывают физиологически недозрелыми. Всхожесть сохраняют 4—5 лет. В поле прорастают при температуре 6—8 °С. Растение озимого типа развития. Плодоносит со 2-го года жизни.

Химический состав 
Корни в воздушно-сухом состоянии содержат 6,0 % воды и от абсолютно сухого вещества 8,9 % золы, 8,0 % протеина, 0,7 % жира, 31,1 % клетчатки и 51,3 % . Также содержат каротин и аскорбиновую кислоту.

Значение и применение 
На пастбище и в сене, до цветения отлично поедается всеми видами животных и особенно крупным рогатым скотом, хуже лошадьми, затем овцами и верблюдами. Также хорошо поедается , , , а до колошения кроликами и гусями. С началом цветения сильно грубеет и некоторое время скот еще поедает листья, но позднее уже и их не трогает. По химическому составу относится к наилучшим и питательным кормам. На пастбищах пырей считается молокогонным растением для дойных коров и нажировочным кормом для всех возрастных групп крупного рогатого скота. В корм животным можно также использовать корневища, которые по питательной ценности могут быть выше питательности соломы.

После скашивания или стравливания скотом даёт быстро отрастающую отаву, а осенью у засохших растений возникают новые побеги. При чрезмерном стравливании через 3—4 года выпадает из травостоя. Поэтому некоторые авторы относят его не к пастбищным, а к сенокосным растениям. Сено пырея относят к одним из наилучших и кондиционных, оно хорошо прессуется и даёт мало трухи при перевозках. В одинаковых условиях почти не уступает по урожайности такому ценному кормовому растению как .

Из-за высокой способности корневищ давать новые побеги их чрезвычайно высокой живучести пырей является крайне вредным, опасным и трудно искореняемым сорняком. Даже небольшие части корневищ в 3—5 см длиной способны давать новые растения. Корневища главным образом сосредоточены на глубине 9—12 см и их вес на 1 м² может достигать 2—3 кг. Из одного семени в первый год корневища могут занять 1 м².

При этом предпринимаются попытки окультурить растение. Учеными Омского аграрного университета создан многолетний сорт «Сова», культивированный из дикого пырея. За несколько лет он полностью заполняет поле, выживая с него сорняки. Не поражается болезнями и также не требует применения гербицидов.

В медицине 
В научной медицине не используется. В народной медицине высушенные корневища пырея применяют как обволакивающее (содержащее слизь), мочегонное и лёгкое слабительное средство, противовоспалительное, отхаркивающее, потогонное, дерматотоническое (улучшающее функционирование кожи), для выведения солей из организма и восстановления обмена веществ (особенно при кожных заболеваниях).

Корневища содержат малоизученные гликозиды, слизь и другие полисахариды, следы эфирного масла, аскорбиновую кислоту, каротин. Применяют в виде отвара как противовоспалительное средство при ревматизме, подагре, воспалениях мочевого пузыря, почечнокаменной болезни, кожных сыпях.

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 Пырей ползучий (как  на сайте USDA NRCS

Злаки
Флора Евразии
Флора Северной Африки
Растения лугов
Лекарственные растения
Сорные растения
Кормовые растения
Растения, впервые описанные в книге Species Plantarum
Инвазивные виды растений
Кормовые растения северного оленя
Кормовые растения алтайского марала (Cervus elaphus sibiricus)
Кормовые растения европейского лося